Alberto Pascutti (1958) – ex calciatore e allenatore argentino
 Ezio Pascutti (1937-2017) – calciatore e allenatore di calcio italiano